Зајфен може бити:

 Зајфен (Ерцгебирге), општина у округу Ерцгебирге, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Зајфен (Вестервалд), општина у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.